Zkratka HRC má více významů:

 Rada pro lidská práva
 jedna ze tří zkoušek tvrdosti podle Rockwella